Parčić je naselje u sastavu Grada Drniša, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se oko 8 kilometara sjeveroistočno od Drniša.

Povijest 
Parčić se od 1991. do 1995. godine nalazio pod srpskom okupacijom, tj. bio je u sastavu SAO Krajine.

Stanovništvo 
Prema popisu iz 2011. godine naselje je imalo 119 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Drniša